Ивановка — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области в составе сельского поселения Алексеевское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 16 километров по прямой на юго-запад от районного центра поселка Базарный Карабулак.

История
Официальная дата основания села 1822 год. По другим данным было основано в 1720-х годах крестьянами-переселенцами из Пензенской губернии. Принадлежало село комнатному стольнику Ивану Петровичу Матюшкину, в честь которого были даны оба названия. Первую деревянную церковь в селе освятили в 1743 году. В канун отмены крепостного права в Ивановке насчитывалось 264 двора и 1458 жителей. В 1910 году в Ивановке  в 398 домохозяйствах проживали 2400 жителей.  После 1945 года село являлось центральной усадьбой колхоза "Победа".

Население 
Постоянное население составляло 893 человека в 2002 году (русские 87%) , 849 в 2010.

Инфраструктура
Большинство домов газифицировано. Функционируют средняя школа и детский сад, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, частные магазины. Главным сельскохозяйственным предприятием является ООО "Ивановское"".

Достопримечательности
Отреставрированная каменная церковь Иоанна Златоуста.

Фотогалерея

Село на фотографиях

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Базарно-Карабулакского района